Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jesse Huta Galung che ha battuto in finale Diego Hartfield 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Robin Haase (primo turno)
 Frederico Gil (secondo turno)
 Christophe Rochus (secondo turno)
 Thierry Ascione (semifinali)

 Alberto Martín (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Franco Ferreiro (primo turno)
 Leonardo Mayer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2008